Ге́йбель () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Гейбель, Карл Стефан (1842—1910) — немецкий издатель.
 Гейбель, Карл Георгиевич (1839—после 1915) — российский фармаколог, профессор Киевского университета.
 Гейбель, Пауль Отто (1898—1966) — немецкий нацистский преступник.
 Гейбель, Сергей Александрович (род. 1981) — российский пловец, заслуженный мастер спорта России.
 Гейбель, Эмануэль (1815—1884) — немецкий поэт, драматург и переводчик.